Kněževes est un toponyme qui peut désigner :

Kněževes, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Kněževes, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême centrale ;
 Kněževes, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême centrale ;
 Kněževes, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina .

Homonymie de localités en  Tchéquie